Coalville ist der Name von

 Coalville (Utah), Ort im US-Bundesstaat Utah
 Coalville (Iowa), Ort im US-Bundesstaat Iowa
 Coalville (Leicestershire), Stadt in England
 Coalville (Mpumalanga), Ort in Südafrika

Siehe auch:
 Coleville